Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 3. и 5. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Томас Волш са Новог Зеланда.

Земље учеснице 
Учествовао је 35 такмичара из 26 земаља. 

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални спортисти -{ANA}- (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембра 2019. године

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих бацача кугле 2019. пре првенства (27. септембар 2019), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 3. октобра 2019. године. Норма за пласман у финале износила је 20,90 м (КВ) коју су испунила 12 такмичара.,,,

Почетак такмичења: група А у 19:20, група Б у 20:40 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарк представља

Финале 
Такмичење је одржано 5. октобра 2019. године у 20:05 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати у бацању кугле за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном